Fontenois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fontenois-lès-Montbozon, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontenois-la-Ville, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,